Ураган Ида (2009)
 Ураган Ида (2021)